Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Coupe Banque Nationale 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl česko-chorvatský pár Lucie Hradecká a Mirjana Lučićová Baroniová, jenž ve čtvrtfinále prohrál s Krejčíkovou a Mestachovou.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený česko-belgický pár Barbora Krejčíková a An-Sophie Mestachová, který ve finále zdolal argentinsko-polské turnajové trojky María Irigoyenová a Paula Kaniová po vyrovnaném průběhu setů 4–6 a 6–3, až v superitebreaku poměrem míčů [12–10]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a na okruhu WTA Tour získaly premiérový titul.

Nasazení párů 
  Ljudmila Kičenoková /  Nadija Kičenoková (čtvrtfinále)
  Tatjana Mariová /  Anna Tatišviliová (čtvrtfinále)
  María Irigoyenová /  Paula Kaniová (finále)
  Asia Muhammadová /  Maria Sanchezová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Tenisový turnaj v Quebecu
WTA Tour 2015